Р-27 (по классификации НАТО АА-10 Alamo) — советская управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности, разработанная предприятием ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова (Москва). Выпускается компанией «Артем» (Киев) и компанией «Вымпел» (Москва).

Р-27 обеспечивает перехват самолётов и БПЛА в дальнем и ближнем воздушном бою, а также крылатых ракет

История создания 
В 1974 году было выдано задание разработать аванпроекты ракет «воздух-воздух» К-27. По результатам конкурса победителем стал проект «Вымпела», которому и была поручена дальнейшая разработка. Первые пуски К-27 были выполнены в 1979 году с доработанного МиГ-23МЛ. Серийное производство Р-27 («изделие 470») организовано в 1984 году. В 1987 году ракета принята на вооружение (в вариантах Р-27ЭР и Р-27ЭТ).

Модификации 
 Р-27Р — вариант с полуактивной РГС 9Б1101К (Дальность захвата цели с ЭПР 3 м² — 25 км (при секторе захвата цели 100 градусов)) для поражения воздушных целей, в том числе при помеховом противодействии противника. Дальность пуска 0,5-60 км;
 Р-27ЭР — вариант с полуактивной РГС увеличенной дальности. На 0,7 м длиннее и немного шире. Дальность пуска 0,5-95 км. На вооружении в СССР с 1990 года.
 Р-27Т — вариант с пассивной ИК ГСН. Дальность пуска 50 км.
 Р-27ЭТ — вариант с ИК ГСН и увеличенной дальностью пуска. Масса — 343 кг. Дальность пуска 90 км. На вооружении в СССР с 1990 года.
 Р-27П — ракета с пассивной радиолокационной головкой самонаведения 9Б1032, для поражения радиоизлучающих воздушных целей обеспечивая поражение самолётов, ставящих активные помехи. Дальность пуска 72 км.
 Р-27ЭП — ракета с пассивной радиолокационной головкой самонаведения 9Б1032 и увеличенной дальностью пуска, для поражения радиоизлучающих воздушных целей обеспечивая поражение самолётов, ставящих активные помехи. Дальность пуска 110 км.

Описание 
Управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27Т, Р-27Р, Р-27П предназначены для поражения воздушных целей (высокоманевренных самолётов, вертолетов и т. п.) в любое время суток, на всех ракурсах при наличии естественных и организованных помех, на фоне земной и водной поверхностей. Р-27 предназначена для поражения целей в диапазоне высот от 20 м до 25 км с максимальным превышением (принижением) 10 км при скорости целей до 3500 км/ч и перегрузке до 8g. Возможен пуск двух ракет по двум целям. Обеспечена готовность ГСН к применению через 1 с после получения целеуказания от системы управления вооружением носителя типа МиГ-29. Взрывательные устройства ракет выполнены на основе радиолокационных неконтактных и контактных датчиков цели. В компоновке ракет реализован модульный принцип конструкции. Ракеты входят в состав вооружения самолётов марки МиГ, Су и др. Подвеска ракеты на самолёт-носитель, обеспечение необходимым электропитанием в совместном полете, боевой пуск и аварийный сброс осуществляется с помощью авиационного пускового устройства АПУ-470 или авиационного катапультного устройства АКУ-470.

Тактико-технические характеристики 

 Специфическая для данной ракеты форма рулей — «бабочка» — обусловлена улучшением маневренности при косом обдуве.

Боевое применение 
Использовались в эфиопо-эритрейском конфликте. Отмечается низкая эффективность использования, на 27 пусков ракет с обеих сторон, был сбит лишь один Миг-29 

Р-27ЭР и Р-27ЭТ используются обеими сторонами в ходе вторжения России на Украину

На вооружении 
  производится на экспорт, в ВКС РФ с 2015 года заменяется на более совершенную РВВ-СД  с АРГСН.
  — 1309 ракет Р-27Р и 124 Р-27ЭР поставлено в период 1994—2010 годов Осуществлен капитальный ремонт некоторого количества ракет для Китая от АХК «Артем» (Украина) в 2020 г.        
 Белоруссия - некоторое количество ракет Р-27Р и Р-27Т   досталось после распада СССР,( предположительно 300 ракет).

  — 131 ракета Р-27Р поставлено в период 1994—2010 годов
  — 448 ракет (Р-27Р −292, Р-27ЭР — 100, Р-27ЭТ — 56) поставлено в период 1994—2010 годов В 2013 году за 246 млн долл ВВС Индии были поставлены 400 ракет серии (180 Р-27ЭР1, 180 Р-27ЭТ1 и 40 учебных) производства ГАХК «Артем». В 2019 году ВВС Индии закупило ещё некоторое количество ракет Р-27 у Украины, а также заключило контракт с Россией на поставку 1000 ракет воздух-воздух до 2022г, из них 300 ракет Р-27Р1/ЭР1 и Р-27Т1/ЭТ1 за 217,5 млн долл., производства непосредственного разработчика этих ракет КБ «Вымпел». В 2020 г. осуществлён капитальный ремонт некоторого количества ракет для Индии от АХК «Артем» (Украина).
  — 111 ракет Р-27Р и 7 Р-27Т поставлено в период 1994—2010 годов Осуществлен капитальный ремонт около 100 ракет(Р27Р1 и Р27Т1), которое осуществило для Алжира — АХК «Артем» (Украина) в 2020 г.
  — 64 ракеты Р-27 поставлено в период 2001—2011 с Украины
  26 ракет
  производится АХК «Артем» для нужд ВВСУ
  закуплено в 2016 году 40 ракет Р-27Р1 у АХК «Артем» (Украина)

Примечания

Литература 
 Кравцов В. Н., Несвит В. Ф., Русин М. Ю., «Устройство и конструкция боевых частей летательных аппаратов», Часть 2, ХАИ, 2005.
 
 Плунский П., Антонов В., Зенкин В., Гордюков Н., Бедретдинов И., «Истребитель Су-27. Начало истории» — Москва: ООО Издательская группа «Бедретдинов и Ко», 2005
 Фомин А. В., «Су-33. Корабельная эпопея» — Москва: Издательский дом «РА Интервестник», 2003

Ссылки 
 Р-27 на сайте авиационной энциклопедии «Уголок неба»
 Управляемые авиационные ракеты «воздух-воздух» на сайте ГосМКБ «Вымпел»
 Управляемые авиационные ракеты «воздух-воздух» на сайте ГАХК «Артём»
 Р-27 на сайте «Military Russia»

Ракеты «воздух-воздух»
Ракетное оружие России
Ракетное оружие Украины
Военная продукция компании «Артём»
Военная продукция конструкторского бюро «Вымпел»